Коллегиум святого Афанасия был основан в Риме в 1577 году Папой Григорием XIII специально для обучения греков, одна из папских римских коллегий.

История 
Как духовная школа, Коллегиум находился под попечением пяти кардиналов, затем был передан иезуитам, которые управляли им до упразднения ордена в 1773 году. По уставу в него должны были приниматься ученики не моложе 14 лет, однако на практике туда поступали дети в 8—9-летнем возрасте. Срок обучения составлял 8—10 лет. Обучение велось на основе традиции творений греческих отцов Церкви.

С 1577 года по 1599 год в коллегиуме получили образование в общей сложности 125 греков.
В 1579 году представитель Патриарха Константинопольского Иоанн Зигомалас направил в Рим письмо, в котором выражал благодарность за создание школы. Патриарх Иеремия II, в свою очередь, в письмах к папе Григорию VII высоко оценивал факт учреждения в Риме греческого коллегиума и даже послал туда учиться двух своих племянников.

Известные выпускники 
 Юрий Крижанич
 митрополит Рафаил Корсак
 архиепископ Лев Кревза
 Лев Алляций
 митрополит Иосиф Велямин Рутский
 митрополит Лев Кишка
 архиепископ Феофан Прокопович

Коллегиум и Русское Зарубежье 
С коллегиумом были связаны:

протоиерей Сергий Веригин
епископ Александр Евреинов
священник Димитрий Кузьмин-Караваев

Ссылки 
 Pontificio Collegio Greco Sant’Atanasio Ελληνικo Κολλεγιο Αγιου Αθανασιου

Папские коллегии
Рим